Martin Johansson (ur. 26 września 1984 w Avesta) – szwedzki biegacz na orientację i biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Mora SK.

Brat Larsa, bramkarza hokejowego.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 5 stycznia 2003 roku, podczas zawodów juniorskich w 
Asarna (Szwecja), gdzie zajął 20. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 2010 roku w estońskiej Otepää, gdzie zajął 14. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowe punkty zdobył tego samego dnia.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Johansson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia

Przypisy 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984